Луис Диас () — распространённое в испаноязычных странах сочетание имени и фамилии. Известные носители:
 Луис Густаво Диас (род. 1987) — бразильский футболист.
 Луис Марио Диас Эспиноса (род. 1998) — коста-риканский футболист.
 Луис Мигель Диас Кастель (род. 1977) — мексиканский автогонщик.
 Луис Фернандо Диас Маруланда (род. 1997) — колумбийский футболист.